Élisabethville, ancien nom de Lubumbashi, ville de la République démocratique du Congo.
 Élisabethville, cité pavillonnaire des Yvelines (France).
 SS Élisabethville, nom de trois paquebots de la Compagnie maritime belge (anciennement Compagnie maritime belge du Congo).